Trängregementet kan avse:

 Trängregementet (Danmark) – ett regemente i Danmark.
 Trängregementet – ett tidigare namn på ett regemente i Skövde, se Göta trängregemente